Kitahiroshima jest to nazwa kilku miejscowości w Japonii:
 Kitahiroshima, miasto na Hokkaido, w podprefekturze Ishikari
 Kitahiroshima, miasto w prefekturze Hiroshima